Векова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вековая улица — улица в Москве.
 Вековая улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Вековая улица — улица в Донецке.

Казахстан 
 Вековая улица — улица в Алма-Ате.